Philostrate (du grec ancien  / Philóstratos) est un nom porté par plusieurs sophistes :
 Philostrate d'Athènes (v. 170-249), auteur notamment de la Vie d'Apollonios de Tyane.
 Philostrate de Lemnos (v. 190-250), neveu de Philostrate d'Athènes par sa mère.
 Philostrate le Jeune (floruit dans la seconde moitié du ), petit-fils du précédent par sa mère.